Юрий Эдельштейн:
 Эдельштейн, Юрий Михайлович — композитор, исполнитель романсов.
 Эдельштейн, Юрий (Георгий) Михайлович (род. 1932) — священник, протоиерей Русской православной церкви, действительный член Московской Хельсинкской группы, диссидент.